(née en 1965), est une danseuse de ballet américaine.
 Lauren Anderson (née en 1980), est un mannequin de charme et une actrice américaine.